Az Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux egy belga profi kerékpárcsapat. Jelenleg UCI WorldTeam besorolással rendelkezik, azaz az országúti kerékpározás legmagasabb szintjén áll. 2022-től Peák Barnabás is a csapat színeiben versenyez.

Keret (2023)

Jegyzetek

Források 
A csapat kerete az UCI weboldalán

Külső hivatkozások 
Hivatalos oldal

Kerékpárcsapatok
Kerékpársport Belgiumban